«Мильона́риос» () — колумбийский футбольный клуб из города Богота. Во времена Эль Дорадо «Мильонариос» был сильнейшим клубом страны. Клуб заработал множество титулов и прозвищ, среди которых «Чемпион на все времена», «Амбассадор», «Великий победитель». Название клуба, данное первым президентом команды Альфонсо Сеньором, означает «Миллионеры» и совпадает с прозвищем аргентинского «Ривер Плейта», с которым у «Мильонариоса» всегда были тесные контакты.

История 
В конце 1940-х — начале 1950-х годов «Мильонариос» был олицетворением колумбийского футбола. В команде выступало 10 аргентинцев, среди которых были великие футболисты — Альфредо Ди Стефано, Нестор Росси, Адольфо Педернера, Хулио Коцци, Эктор Риаль.

После окончания эпохи Эль Дорадо «Мильонариос» стабильно выигрывал чемпионские титулы вплоть до конца 1980-х годов. Последние два титула, 1987 и 1988 годов, были добыты благодаря финансовой поддержке наркобарона Хосе Гонсало Родригеса Гачи.

В начале 2000-х годов клуб дважды подряд играл в финале Кубка Мерконорте и выиграл этот трофей в 2001 году. После этого команду поразил тяжёлый экономический кризис, из которого она стала постепенно выбираться с 2006 года.

В конце 2012 года «Мильонариос» завоевал свой 14-й чемпионский титул в Колумбии — первый с 1988 года. По этому показателю он вновь стал единоличным лидером, опередив «Америку Кали». Позднее обе эти команды обогнал «Атлетико Насьональ».

Достижения 
  Чемпионы Колумбии (15): 1949, 1951, 1952, 1953, 1959, 1961, 1962, 1963, 1964, 1972, 1978, 1987, 1988, Фин. 2012 , Фин. 2017
  Вице-чемпион Колумбии (10): 1950, 1956, 1958, 1967, 1973, 1975, 1984, 1994, 1995/96, Ап. 2021
  Обладатель Кубка Колумбии (3): 1952/53, 1956, 1963, 2011
  Обладатель Суперкубка Колумбии (1): 2018
  Финалист Кубка Колумбии (2): 1951/52, 2013
 Кубок Мерконорте (1): 2001
 Финалист Кубка Мерконорте (1): 2000

Знаменитые игроки 

  Виллингтон Ортис
  Арнольдо Игуаран
  Рикардо Перес
  Алехандро Бранд
  Делио Гамбоа
  Осман Лопес
  Габриель Очоа Урибе
  Хайме Морон
  Карлос Вальдеррама
  Андрес Перес
  Боннер Москера
  Джон Марио Рамирес
  Адольфо Педернера (1949—1954)
  Альфредо Ди Стефано
  Альфредо Кастильо
  Хуан Фунес
  Нестор Рауль Росси
  Серхио Гойкочеа
  Амадео Каррисо
  Марсело Троббиани
  Факундо Имбоден
  Валдомиро Ваз Франко
  Марио Кейруж
  Драгослав Шекуларац
  Эктор Бургес
  Рауль Пини

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Неофициальный сайт FC Millonarios

Спорт в Боготе